Илларио́ново () — посёлок городского типа в Илларионовском поселковом совете Синельниковского района Днепропетровской области Украины.

Является административным центром Илларионовского поселкового совета, в который, кроме того, входят пгт Сад, сёла
Знаменовское,
Ивановка,
Лозоватка и
Старолозоватка.

Географическое положение 
Посёлок городского типа Илларионово находится у истоков реки Маячка,
примыкает к селу Ивановка,
в 1-м км от пгт Сад.

История 
 Поселок возник в 1875 году в связи со строительством железнодорожной станции под названием Ивановка (по фамилии отставного прапорщика Иванова).
 В 1899 года переименовано в Илларионово по имени владельца земли Иллариона Воронцова-Дашкова.
 1938 — присвоен статус посёлка городского типа.

В ходе Великой Отечественной войны в 1941 - 1943 гг. селение находилось под немецкой оккупацией.

В начале 1970х годов основой экономики являлись предприятия по обслуживанию железнодорожного транспорта.

В январе 1989 года численность населения составляла .

По состоянию на 1 января 2013 года численность населения составляла 8992 человека.

Экономика 
 ООО «Нивада-7».
 Кондитерский цех.
 Цех по производству запасных частей к бытовой технике.
 Маркет ТПП и другие магазины.
 Отделения ПриватБанка и Ощадбанка.
 Отделение Новой Почты.

Социальная сфера 
 Школа I—III ст.
 Школа I—II ст.
 3 детских сада.
 Филиал музыкальной школы.
 Больница.
 Поликлиника.
 Медицинский центр «МедСтар».
 Дом культуры.
 Фельдшерско-акушерский пункт.
 Спортивная площадка.
 Стадион.

Достопримечательности 
На братской могиле советских воинов, «павших смертью храбрых при освобождении Илларионово от немецко-фашистских захватчиков», установлен памятник.

В окрестностях посёлка раскопаны курганы с погребениями эпохи бронзы (III—I тысячелетия до н. э.) и скифские курганы (IV—III вв. до н. э.).

Транспорт 
Железнодорожная станция Илларионово на линии Нижнеднепровск-Узел — Синельниково.

Через посёлок проходят автомобильные дороги  и , автобусное сообщение с Днепром и Синельниково.

Ссылки 
 Учётная карточка посёлка на сайте Верховной рады Украины
 «История городов и сел Украинской ССР»

Примечания 

Посёлки городского типа Днепропетровской области